Malvinas steht für:

 den spanischen Namen der Falklandinseln

Siehe auch:
 Malvinas Argentinas